Полный список всех участников Гран-при 2013 — это сводная таблица результатов участников серии Гран-при сезона 2013/2014.

Представительство 
В Гран-при приняли участие фигуристы из Европы, Северной Америке и Азии. Самое большое представительство было у фигуристов США.

Участники

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду 

 Ф — участник завоевал право на участие в финале.
 З — участник запасной в финале.
 Выделены спортсмены принявшие участие в финале; курсивом выделен спортсмен завоевавший право на финал, но участия там не принявший.

См. также 
 Skate America 2013
 Skate Canada International 2013
 Cup of China 2013
 NHK Trophy 2013
 Trophée Eric Bompard 2013
 Rostelecom Cup 2013

2013 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2013/2014